Ez a lap ReBoot: Az Őrzők kódja című kanadai sorozat epizódjait tartalmazza.

Évados áttekintés

Epizódok

1. évad (2018)

2. évad (2018)

Jegyzetek 

Televíziós sorozatok epizódlistái